Клакамас има више значења:
 Округ Клакамас (Орегон)
 Клакамас (Орегон)